Organització de Cooperació de Shanghai, organització intergovernamental asiàtica per a la cooperació internacional
 Ocean Colour Scene, banda de britpop de Birmingham, Regne Unit
 OCS també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de Corisco, aeroport que serveix l'illa de Corisco a la Guinea Equatorial
 OCS també és la fórmula molecular del sulfur de carbonil, gas la molècula del qual la formen un àtom d'oxigen (O), un de carboni (C) i un de sofre (S)